Alaplı (district), een district in de Turkse provincie Zonguldak
 Alaplı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Alaplı